Stefan Wächter est un footballeur allemand né le  à Herne, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Biographie

Carrière

Liens externes 
 

Gardien de but allemand de football
Joueur du VfL Bochum
Joueur du KFC Uerdingen
Gardien de but du Hambourg SV
Joueur du Hansa Rostock
Naissance en avril 1978
Naissance à Herne (Allemagne)